Pustervig er navnet på flere gader:

 Pustervig (København) – en gade i København
 Pustervig (Aarhus) – en gade i Aarhus